Инюшово — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Шадринцевского сельсовета.

История 
В 1928 году село Инюшево состояло из 105 хозяйств, основное население — мордва. В административном отношении являлось центром Инюшовского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 53 %, мордва — 45 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района